ТТР — многозначная аббревиатура:
 ТТР — таможенно-тарифное регулирование
 ТТР — температура точки росы
 ТТР — типовое техническое решение
 ТТР — тиратрон тлеющего разряда
 ТТР — товарно-транспортная работа
 ТТР — товаротранспортная работа
 ТТР — транзакционный терминал регистрации
 ТТР — трофейно-техническая рота
 ТТР — тяжёлая танковая рота

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей